Нининьо () — прозвище ряда бразильских футболистов.

 Франсиско, Антонио (1920—1997)
 Фантони, Октавио (1907—1935)